Груздово — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Каськовской волости.

География 
Расположена в 12 км к юго-востоку от райцентра, пгт Кунья, в 3 км от северо-западного побережья Жижицкого озера.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 157 жителей.

Известные уроженцы и жители 
Родилась Людмила Чурсина, по её собственному рассказу, 20 июля 1941 года, в медсанбате, близ д. Груздово Псковской области, во время переезда (эвакуации) её матери в среднеазиатский город Ленинабад.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района